Svärdgräs kan avse:

 Svärdgräs – bygdemål i Närke för Igelknopp
 Svärdgräs – äldre namn på en art i irissläktet, se Svärdlilja